Наро́дный фронт освобожде́ния:

Организации 
 Народный фронт освобождения Палестины (НФОП, , , Al-jabha al-sha’biyah li-tahrir filastin) — леворадикальная марксистская военизированная организация, выступающая за создание независимого Палестинского государства.
 Народный фронт освобождения Эритреи (НФОЭ, , ) — вооружённая сепаратистская организация, которая сражалась за отделение Эритреи от Эфиопии. 
 Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование (Основное командование, НФОП-ГК, ) — палестинская националистическая террористическая организация.
 Народный фронт освобождения Палестины — Специальное командование () — радикальная палестинская террористическая группировка, ориентирующаяся на марксизм-ленинизм, сформированная в 1979 году.
 Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО, ; сокращ. — POLISARIO) — военно-политическая организация, действующая в Западной Сахаре. 
 Народный фронт освобождения России (Народное ополчение имени Минина и Пожарского, НОМП) — незарегистрированная российская общественная организация.
 Народный фронт освобождения (Шри-Ланка) (, ) — ланкийская левая политическая партия.

См. также 
 Фронт освобождения
 Фронт освобождения Палестины
 Народный фронт (значения)